«Новая земля» () — нидерландский исторический фильм 2011 года о третьей экспедиции голландского капитана Виллема Баренца, отправившейся в 1596 году в северные моря.

Сюжет 
Молодой, образованный, но бедный голландский чиновник Геррит де Веер хочет разбогатеть и жениться на любимой девушке. С этой целью он поступает в команду капитана Виллема Баренца, которого правительство Голландской республики отправляет на поиски нового, не блокированного враждебными испанцами, морского пути в богатую Ост-Индию. В ходе экспедиции главного героя и его спутников ждут суровые испытания и великие открытия.

Геррит де Веер существовал в реальности. Оставленные им записки легли в основу сценария фильма.

В ролях 
 Роберт де Хуг — Геррит де Веер
 Дерек Де Линт — капитан Виллем Баренц
 Виктор Рейнир — капитан Якоб ван Хемскерк
 Даутцен Крус — Катарина Планциус
 Ян Деклер — Петриус Планциус
 Сэмми Шилт — Клаес
 Тюн Куилбур — Питер Вос

Производство 
«Новая земля» стала первым нидерландским фильмом в 3D-формате. В качестве корабля Виллема Баренца был использован фрегат «Штандарт» — историческая копия корабля эпохи Петра I.

Ссылки 
  
 

Фильмы-драмы Нидерландов
Фильмы о моряках
Исторические фильмы Нидерландов
Фильмы Нидерландов 2011 года
Фильмы о золотом веке Нидерландов